Владимир Чугуно́в:
 Чугунов, Владимир Аркадьевич (род. 1954) — русский писатель и драматург, протоиерей Русской православной церкви.
 Чугунов, Владимир Михайлович (1911—1943) — русский советский поэт.